Alfred Lotze ist der Name folgender Personen:

* Alfred Lotze (Mathematiker) (1882–1964), deutscher Mathematiker
 Alfred Lotze (Elektrotechniker) (1915–1989), deutscher Elektrotechniker und Hochschullehrer